Kuljunsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuljunsaari (ö i Österbotten), Vasa, 
 Kuljunsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar